Victoriani – abitanti di Distretto di La Victoria (Lima)
Victoriani – abitanti di La Victoria (Valle del Cauca)
Victoriani – abitanti di Victoria (Colombia)